

Toponyme

Joinville est l'ancien nom de Zabana, une localité dépendant de la commune de Blida en Algérie.

Joinville est une municipalité de l'État de Santa Catarina au Brésil, dont le nom fut donné par François d'Orléans prince de Joinville (1818-1900). Son club de football est le Joinville Esporte Clube

Joinville est une commune du département de la Haute-Marne en France, chef-lieu du canton de Joinville, autrefois seigneurie dont Jean de Joinville et sa famille portent le nom.
Traité de Joinville
 Joinville est la dénomination abrégée de la commune de Joinville-le-Pont dans le département du Val-de-Marne en France. Son nom lui a été donné à sa création en 1831, par François d'Orléans, prince de Joinville, fils de Louis Philippe
 Thonnance-lès-Joinville est une commune du département de la Haute-Marne en France
 Joinville est l'ancien nom de la commune de Grand-Bourg, au sud-ouest de l'île de Marie-Galante en Guadeloupe.
 Port-Joinville est une localité de l’Île d'Yeu dans le département de la Vendée en France nommée en 1846 en l’honneur de  François d'Orléans, prince de Joinville
 Joinville est un lieudit de la commune de Neuvy-en-Dunois (Eure-et-Loir)
 Le péristyle de Joinville (1823), la rue de Joinville (1843), l'impasse de Joinville (1844) ou la place de Joinville (1898) à Paris

Antarctique 

 Lîle Joinville se trouve dans l'océan Austral et doit son nom à François d'Orléans, Prince de Joinville
 Les îles Joinville, groupe d'îles en Antarctique dont la principale est l'île Joinville.

Histoire 

 Jean de Joinville, appelé simplement Joinville, est le biographe de Saint Louis et seigneur de Joinville en Champagne
 Héloïse de Joinville, sœur de Jean, est fondatrice de l'abbaye de Montigny-lès-Vesoul
 François d'Orléans, prince de Joinville, parfois appelé simplement Joinville
 Le titre de seigneur puis de prince de Joinville a été porté par différente familles (Vaux-Joinville, Lorraine, Guise, Orléans) ; voir la Liste des seigneurs puis princes de Joinville.

Et aussi 

 La sauce Joinville, une sauce qui accompagne les poissons (Auguste Escoffier)
 Les Studios de Joinville,  lieu historique du cinéma à Joinville-le-Pont (disparu) 
 Le Bataillon de Joinville, école militaire de gymnastique, créé à  Joinville-le-Pont en 1852, dissous en 2002

Références 

Homonymie de toponyme